Рој Хоџсон (; Кројдон, 9. август 1947), енглески фудбалски тренер и бивши фудбалер. Тренутно је тренер Вотфорда.

Тренерска статистика 
Ажурирано 23. маја 2021.

Референце

Спољашње везе 

 Тренерска статистика на -{soccerbase.com}-

Рођени 1947.
Енглески фудбалери
Фудбалери Кристал паласа
Тренери ФК Интер
Тренери ФК Грасхопер
Тренери ФК Ливерпул
Тренери ФК Фулам
Тренери ФК Вест Бромич албион
Селектори фудбалске репрезентације Енглеске
Енглески фудбалски тренери
Тренери ФК Кристал палас